A 15.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 11 de maio a 14 de maio de 1961 com um percurso de 771 km dividido em 6 etapas, com início em Genebra, e final em Lausana.

O vencedor foi o francês Louis Rostollan, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,3 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1961
1961 na Suíça
1961 no ciclismo